Franz Furger ist der Name folgender Personen:

* Franz Furger (Autor) (1839–1866), Schweizer Journalist, Redakteur und Dichter 
 Franz Furger (Theologe) (1935–1997), Schweizer Moraltheologe und Sozialethiker